Duque da Almería é um título nobiliárquico criado em 1342 pelo rei Afonso XI de Castela (13 de Agosto de 1312 — 26/27 de Março de 1350). Foi concedido à Franco Asturras de La Silva, por sua participação na batalha do Salado. Os Duques da Almería foram se sucedendo e dando suporte ao rei naquela região até o ano de 1750.

Nesta data as possesões espanholas na América, há muito cobiçadas pelos portugueses estavam a perigo. Para tomar posse, Portugal invoca Uti possidetis, mas a Espanha sabendo do fato de antemão, enviou seus colonizadores para a América. A região espanhola na América que foi doada aos nobres espanhóis, desde que colonizadas, incluíam os atuais territórios da Argentina, Uruguai, Paraguai e o sul do Brasil (Rio Grande do Sul).

Almeria